Черемшанское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Черемшанское сельское поселение — в Апастовском районе Татарстана
 Черемшанское сельское поселение — в Черемшанском районе Татарстана
 Черемшанское сельское поселение — в Ишимском районе Тюменской области

См. также

 Черемшанское муниципальное образование — сельское поселение в Заларинском районе Иркутской области